Червоные Луки — название населённых пунктов на Украине:

 Червоные Луки — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Червоные Луки — до 2016 года название села Луки в Менском районе Черниговской области.